Stig Andersson kan syfta på:

 Stig Emanuel "Stickan" Andersson (1914–2000), svensk bandy- och ishockeyspelare
 Stig Andersson-Tvilling (1928–1989), svensk fotbolls- och ishockeyspelare som föddes som Stig Andersson och senare bytte namn till Stig Tvilling
 Stig Andersson (fotbollsspelare), svensk landslagsspelare i fotboll
 Stig "Stikkan" Anderson (1931–1997), musikförläggare och kompositör
 Stig Andersson (kanotist), svensk kanotist
 Stig Andersson (fysiker) (född 1941), svensk fysiker
 Stig Andersson (skidskytt), (född 1931), svensk skidskytt